O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2014/2015 foi a 25.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 7.º título.

Tabela classificativa

Eliminatórias

a) 17/05 SL Olivais-AD Fundão, 3-3, (2-3) g.p.

b) 23/05 AD Fundão-SL Benfica, 3-6 a.p.

c) 07/06 SL Benfica-Sporting CP, 4-7 a.p.

d) 14/06 Sporting CP-SL Benfica, 2-2, (2-3) g.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2014 em Portugal
Futsal de 2015 em Portugal